Тости () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тости, Антонио (1776—1866) — итальянский куриальный кардинал.
 Тости, Франческо Паоло (1846—1916) — итальянский композитор, певец, педагог, придворный музыкант английских королей.
 См. также 
 Тост (значения)